В 2014 году женская сборная России по волейболу приняла участие в двух официальных турнирах, проводимых под эгидой ФИВБ.

Турниры и матчи

Гран-при 

Россия: Заряжко (1 очко), Пасынкова (5), Обмочаева (4), Старцева, Кошелева (24), Подскальная (6), Малова — либеро. Выход на замену: Малых (16), Косьяненко (3), Фетисова (8), Щербань (6).  
США: Э.Глэсс, Мёрфи, Хилл, Акинрейдью, Робинсон, Адамс, Бэнуорт — либеро, Дэвис — либеро. Выход на замену: Томпсон, Лихтман, Хильдебранд, Клайнмэн.

Россия: Щербань (5), Косьяненко (1), Фетисова (6), Кошелева (13), Подскальная (13), Малых (19), Малова — либеро. Выход на замену: Обмочаева (12), Старцева (2), Пасынкова (9).  
Япония: Нагасака, акамити, Кимура, исида, Исии, Эбата, Цуцуи — либеро. Выход на замену: Утисэто, Ямагути, Оно, Миясито.

Россия: Пасынкова (13), Косьяненко (1), Фетисова (6), Кошелева (12), Подскальная (15), Малых (8), Малова — либеро. Выход на замену: Обмочаева (12), Старцева (3), Щербань (5), Бавыкина (9).  
Турция: Сонсырма, Акман, Токсой, Озсой, Исмаилоглу, Каракоюн, Карадайи — либеро. Выход на замену: Онал-Пашаоглу, Аликая, Джансу, Баша.

Россия: Заряжко (3), Пасынкова (5), Обмочаева (16), Старцева, Кошелева (12), Подскальная (3), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Косьяненко, Малых (4), Бавыкина, Фетисова (6), Щербань (3).  
США: Э.Глэсс, Ларсон, Мёрфи, Акинрейдью, Робинсон, Адамс, Бэнуорт — либеро. Выход на замену: Томпсон, Лихтман, Клайнмэн, Хилл, Диксон.

Россия: Заряжко (10), Пасынкова (3), Косьяненко (1), Фетисова (1), Кошелева (6), Малых (4), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Обмочаева (9), Старцева (1), Подскальная (2), Щербань (2).  
Бразилия: Фабиана, Дани Линс, Таиса, Жаклин, Шейла, Фе Гарай, Камила Брайт — либеро. Выход на замену: Тандара, Фабиола, Наталия.

Россия: Заряжко (3), Пасынкова (6), Обмочаева (24), Старцева (1), Кошелева (22), Подскальная (6), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Щербань (2), Бавыкина, Косьяненко, Малых, Фетисова (2).  
Южная Корея: Ли Хё Хи, Ким Ён Гун, Пак Чжон А, Хан Сон И, Ким Хо Чжин, Ли Чже Он, Ким Хэ Ран — либеро. Выход на замену: Нам Чжи Ён, Ли Дэ Ён.

Россия: Заряжко (12), Пасынкова (3), Обмочаева (16), Косьяненко (3), Кошелева (18), Подскальная (5), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Старцева, Малых (2), Щербань (14), Бавыкина.  
Италия: Чентони, Ферретти, Кирикелла, Арригетти, К.Бозетти, Дель Коре, Ди Дженнаро — либеро, Мерло — либеро. Выход на замену: Фьорин, Диуф, Пиччинини, Синьориле, Бонифачо.

Россия: Щербань (6), Заряжко (8), Обмочаева (6), Косьяненко (1), Кошелева (26), Подскальная (6), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Старцева (1), Малых (9), Бавыкина, Пасынкова (6).  
Турция: Сонсырма, Акман, Токсой, Озсой, Исмаилоглу, Каракоюн, Карадайи — либеро. Выход на замену: Онал-Пашаоглу, Айдемир, Баша, Юртдагюлен.

Россия: Щербань (4), Заряжко (5), Старцева (2), Кошелева (26), Подскальная (1), Малых (12), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Косьяненко, Обмочаева (2), Пасынкова (4), Фетисова (5), Бавыкина.  
Германия: Бринкер, Гертис, Фюрст, Петтке, Козух, Апитц, Дюрр — либеро, Томсен — либеро. Выход на замену: Байер, Вайсс, Липпман, Вайхенмайер, Зигле.

Россия: Заряжко (4), Пасынкова (3), Старцева, Кошелева (23), Подскальная (7), Малых (19), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Обмочаева (4), Косьяненко (1), Бавыкина, Щербань (3), Фетисова (3).  
Япония: Нагаока, Кимура, Исида, Синнабэ, Эбата, Миясита, Сано — либеро. Выход на замену: Накамити, Исии, Оно, Ямагути.

Россия: Щербань, Заряжко (4), Старцева (3), Фетисова (4), Кошелева (14), Малых (18), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Обмочаева, Косьяненко, Пасынкова (2), Подскальная (9).  
Бельгия: Дирикс, Хейрман, Лейс, Альбрехт, ван Хеке, Руссо, Куртуа — либеро. Выход на замену: Колман, ван де Вейер, Бланд.

Россия: Щербань (9), Старцева (1), Фетисова (6), Кошелева (26), Подскальная (7), Малых (16), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Обмочаева (8), Косьяненко (2), Пасынкова, Бавыкина (2), Заряжко (1).  
Турция: Сонсырма, Акман, Токсой, Айдемир, Озсой, Исмаилоглу, Карадайи — либеро. Выход на замену: Онал-Пашаоглу, Каракоюн, Токатиоглу, Джансу.

Россия: Щербань (1), Обмочаева (10), Старцева, Фетисова (2), Кошелева (18), Подскальная (4), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Пасынкова (4), Косьяненко (2), Пасынкова, Бавыкина (3), Заряжко (2).
Бразилия: Фабиана, Дани Линс, Таиса, Жаклин, Шейла, Фе Гарай, Камила Брайт — либеро. Выход на замену: Моник, Тандара, Фабиола.

Россия: Пасынкова (15), Старцева, Фетисова (10), Кошелева (28), Подскальная (8), Малых (4), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Обмочаева (13), Косьяненко (3), Заряжко (2), Щербань.  
Китай: Юань Синьюэ, Янь Цзюньцзин, Чжэн Чуньлэй, Лю Сяотун, Ван На, Ли Цзин, Чэнь Чжань — либеро. Выход на замену: Ван Хуэйминь, Шэнь Цзинси, Ян Фансю.

В новом сезоне главный тренер Юрий Маричев не мог рассчитывать на трёх травмированных ключевых игроков из состава сборной, выигравшей в 2013 году чемпионат Европы. Оказались вне игры перед розыгрышем Гран-при центральные блокирующие Анастасия Шляховая и Юлия Морозова и нападающая-доигровщица Виктория Чаплина. Дебютировали в сборной на официальном уровне 4 волейболистки.

Что же касается выступления национальной команды на турнире, то в целом оно признано успешным. Отобравшись в финальный этап лишь в последний момент за счёт 100%-ного показателя в домашнем заключительном туре предварительного этапа, в решающей стадии розыгрыша россиянки в последний игровой день одержали волевую пятисетовую победу над сборной Китая и впервые с 2009 года вошли в число призёров Гран-при. В символическую сборную финального раунда вошла дебютанка сборной России, центральная блокирующая Ирина Фетисова.

Чемпионат мира 

Россия: Обмочаева (13), Гамова (14), Старцева (2), Фетисова (8), Кошелева (14), Мороз (9), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Косьяненко, Пасынкова (1), Подскальная, Щербань.
Таиланд: Бамрунгсук, Луантонлан, Бундасак, Куэтпрат, Кэупил, Конгьот, Буакэу — либеро. Выход на замену: Пхочарон, Пхомла, Санитклан.

Россия: Обмочаева (3), Гамова (11), Старцева (3), Фетисова (7), Кошелева (9), Мороз (13), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Косьяненко, Малых (4), Пасынкова (6), Подскальная, Щербань (1).
Мексика: Резендис Лопес, Ранхель, Карранса, Сайнс, Риос, Уриас, Лопес — либеро. Выход на замену: Орельяна, Фриас, Эрнандес, Леон.

Россия: Заряжко (11), Обмочаева (14), Гамова (7), Старцева (6), Фетисова (8), Кошелева (11), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Косьяненко, Малых (5), Пасынкова, Подскальная (1).
Казахстан: Мудрицкая, Исаева, Анаркулова, Наседкина, Ишимцева, Матвеева, Стороженко — либеро, Фендрикова — либеро. Выход на замену: Омельченко, Лукомская.

Россия: Заряжко (13), Обмочаева (14), Гамова (17), Старцева (2), Фетисова (2), Кошелева (20), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Пасынкова (1), Мороз (8), Косьяненко, Малых (4).
Нидерланды: Столтенборг, Белен, Плак, де Крёйф, Петерсен, Бёйс, Схот — либеро. Выход на замену: Янс, Остервелд, Слютьес, Флир, Дейкема.

Россия: Заряжко (3), Обмочаева (10), Гамова (20), Старцева (2), Кошелева (31), Мороз (4), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Косьяненко, Малых (5), Пасынкова (11), Щербань.
США: Э.Глэсс, Ларсон, Мёрфи, Дитцен-Хармотто, Хилл, Акинрейдью, Бэнуорт — либеро. Выход на замену: Томпсон, Диксон, Н.Фосетт.

Россия: Пасынкова (11), Гамова (18), Старцева (5), Фетисова (8), Кошелева (26), Мороз (12), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Косьяненко, Малых (1), Подскальная.
Болгария: Китипова, Рабаджиева, Русева, Василева, С.Филипова, Николова, М.Филипова — либеро. Выход на замену: Колева, Заркова, Каменова, Димитрова, Ненова.

Россия: Пасынкова (9), Гамова (7), Старцева (2), Фетисова (7), Кошелева (32), Мороз (9), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Косьяненко (1), Малых (18), Подскальная (1), Обмочаева (2).
Турция: Сонсырма, Акман, Токатиоглу, Токсой, Айдемир-Акйол, Озсой, Карадайи — либеро. Выход на замену: Каракоюн, Услупехливан, Онал-Пашаоглу.

Россия: Щербань (7), Обмочаева (20), Косьяненко (1), Фетисова (7), Кошелева (21), Подскальная (4), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Гамова (8), Старцева (2).
Бразилия: Фабиана, Дани Линс, Таиса, Жаклин, Шейла, Фе Гарай, Камила Брайт — либеро. Выход на замену: Тандара, Габи, Фабиола.

Россия: Обмочаева (19), Косьяненко (3), Гамова (12), Фетисова (5), Кошелева (17), Подскальная (5), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Старцева, Малых, Щербань.
Сербия: Михайлович, Огненович, Велькович, Николич, Рашич, Бошкович, Чебич — либеро. Выход на замену: Бракочевич, Молнар, Живкович.

Россия: Обмочаева (17), Косьяненко (1), Гамова (14), Фетисова (10), Кошелева (25), Подскальная (4), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Старцева, Малых, Щербань, Мороз (2).
США: Э.Глэсс, Ларсон, Мёрфи, Дитцен-Хармотто, Хилл, Акинрейдью, Бэнуорт — либеро. Выход на замену: Томпсон, Н.Фосетт, Диксон.

Россия: Обмочаева (13), Косьяненко (2), Гамова (11), Фетисова (4), Кошелева (15), Подскальная (1), Крючкова — либеро, Малова — либеро. Выход на замену: Старцева (2), Малых (4), Щербань, Мороз (5).
Италия: Чентони, Кирикелла, Арригетти, Ло Бьянко, Дель Коре, Костагранде, М.Ди Дженнаро — либеро. Выход на замену: Фолье, Ферретти, Пиччинини, К.Бозетти, Диуф.

На чемпионат мира в Италию российские волейболистки ехали в качестве действующих чемпионок мира, да ещё и с усилением в лице вернувшейся в национальную команду звезды мирового волейбола Екатерины Гамовой. Казалось россиянкам по силам защитить чемпионский титул, но в решающие моменты турнира негативным образом на игре сборной сказалась игровая разбалансированность, вызванная в первую очередь огрехами в приёме. Игроков, способных стабильно и надёжно отвечать за этот важнейший компонент игры в команде оказалось недостаточно, да ещё и одна из ключевых доигровщиц — Александра Пасынкова — травмировалась по ходу чемпионата. Удачные матчи (против Нидерландов, Сербии) и игровые отрезки против других сильных соперников чередовались с грубыми техническими и тактическими погрешностями. Попытки тренеров вернуться к игровому стилю, позволившему год назад выиграть европейское первенство, ни к чему не привели. И всё же несмотря на общее негативное впечатление от итогового результата (делёж 5-го итогового места со сборной Доминиканской Республики) следует заметить, что лишь в одном заключительном матче 3-го группового этапа против итальянских волейболисток россиянки смотрелись однозначно слабее своих соперниц. В остальных же проигранных встречах при чуть большем везении сборная России вполне могла рассчитывать на удачный исход поединков.

Итоги 
Всего на счету сборной России в 2014 году 25 официальных матчей. Из них выиграно 14, проиграно 11. Соотношение партий 53:44. Соперниками россиянок в этих матчах были национальные сборные 15 стран.

Состав 
В скобках после количество игр указано число матчей, проведённых волейболисткой в стартовом составе + в качестве либеро.

 Главный тренер — Юрий Маричев.
 Тренер — Игорь Курносов, Константин Ушаков.

Всего в 2014 году в составе сборной России в официальных турнирах играло 15 волейболисток, представлявших 5 клубов. Во всех проведённых сборной матчах на этих турнирах принимали участие Татьяна Кошелева, Анна Малова, Екатерина Косьяненко и Евгения Старцева, причём Кошелева неизменно выходила в стартовом составе.

Другие турниры 
  Montreux Volley Masters. 28 мая—1 июня.  Монтрё
 Групповой этап — Китай 2:3, Бразилия 3:2, Швейцария 3:0.
 Полуфинал — США 1:3. Матч за 3-е место — Китай 3:2. Итог — 3-е место.

Состав сборной России: А.Бавыкина, И.Заряжко, Ю.Кутюкова, Я.Щербань, А.Маркова, Е.Косьяненко, Е.Новик, И.Фетисова, Н.Малых, Е.Романова (Чернова), А.Малова, А.Шляховая.

 Кубок Бориса Ельцина. 9—13 июля.  Екатеринбург.
 Групповой этап — Нидерланды 1:3, Доминиканская Республика 3:2.
 Полуфинал — Япония 3:2. Финал — Болгария 2:3. Итог — 2-е место.

Состав сборной России: А.Бавыкина, И.Заряжко, А.Пасынкова, Ю.Кутюкова, С.Крючкова, Е.Косьяненко, Н.Алишева, Е.Старцева, И.Фетисова, Ю.Подскальная, Н.Малых, А.Малова.

Ссылки и источники 
 Розыгрыш Гран-при 2014 на сайте ФИВБ
 Чемпионат мира на сайте ФИВБ

Матчи женской сборной России по волейболу по годам
Спорт в России в 2014 году